U 125 oder U-125 bzw. U125 steht für:

 SM U 125, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 125 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 U 125, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-125, eine Flugzeugkennung des Baumusters Hawker Siddeley HS.125 bei den japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräften.
 U-125, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

U125